Chimney Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chimney Knob (North Carolina)	
 Chimney Knob (Tennessee)